«Outlaw 4 Life: 2005 A.P.» — студийный альбом Outlawz, выпущенный в 2005 году. «A.P.» означает After Pac и относится к покойному рэперу Тупаку Шакуру, который был убит в 1996 году.

Альбом дебютировал на 44-м месте чарта Top R&B/Hip-Hop Albums, став их самым успешным альбомом.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Альбом «Outlaw 4 Life: 2005 A.P.» на сайте Discogs

Хип-хоп-альбомы
Альбомы 2005 года
Альбомы Outlawz
Гангста-рэп-альбомы США